Hebert House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hebert House (Lake Arthur, Louisiana), NRHP-ID 97001516
 Hebert House (Brusly, Louisiana), NRHP-ID 93001032